Stati Uniti d'America
 Walnut – città della Contea di Los Angeles, California
 Walnut – villaggio della Contea di Bureau, Illinois
 Walnut – città della Contea di Pottawattamie, Iowa
 Walnut – città della Contea di Crawford, Kansas
 Walnut – città della Contea di Tippah, Mississippi